Christusauge steht für verschiedene Pflanzen wie:

 Christusaugen-Alant
 Kronen-Lichtnelke
 Tolpis barbata
 Wildes Stiefmütterchen bzw. Stiefmütterchen
 Ringelblume